

Geografia 
 Sum  – tipo di divisione amministrativa utilizzata in Cina, Mongolia e Russia.

Sigle 
 Istituto italiano di scienze umane (SUM)  – istituto di alta formazione dottorale nei settori delle scienze umane e sociali

Codici 
 SUM – codice aeroportuale IATA della Shaw Air Force Base, Sumter (Carolina del Sud), Stati Uniti d'America

Altri progetti